Эрнст Феттори (; род. 25 июня 1964 года) — австрийский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира. Двукратный победитель Турне четырёх трамплинов.

Карьера 
Отец Эрнста Феттори Вильфред был двоеборцем, после окончания карьеры возглавлял сборную Австрии по этому виду спорта. Изначально Эрнст также занимался двоеборьем, но потом принял решение сфокусироваться только на прыжках с трамплина.

В Кубке мира дебютировал 4 января 1981 на домашнем этапе в Инсбруке, где занял 31-е место. Через полтора месяца в Шамони поднялся на третью строчку, завоевав первые очки в Кубке мира. В 1982 году дебютировал на чемпионате мира, где был 24-м на нормальном трамплине.

На Олимпийских играх дебютировал в Сараево в 1984 году. Выступал только на нормальном трамплине, где занял 36-ю позицию.

Первую победу на этапе Кубка мира добыл в конце 1984 года на первом этапе Турне четырёх трамплинов в Оберхофе. На домашнем чемпионате мира 1985 года Веттори завоевал серебро в командном турнире, а в личных турнирах дважды становился пятым.

В сезоне 1985/86 австриец одержал 5 побед, некоторое время лидировал в общем зачёте, но в итоге проиграл 18 очков финну Матти Нюкянену. Зато в этом сезоне Веттори первый раз в карьере выиграл общий зачёт Турне четырёх трамплинов. В следующем сезоне австриец вновь был вторым в общем зачёте, но защитил звание победителя Турне, а на мировом первенстве в Западной Германии выиграл две бронзы, в том числе личную на большом трамплине. Эта медаль оказалась для Веттори единственной личной медалью с чемпионатов мира.

На Олимпийский играх в Калгари австрийский прыгун выступил неудачно — дважды он занимал места в третьем десятке, а в командном турнире австрийская команда показала пятый результат.

В сезоне 1989/90 Веттори успешно освоил новый V-образный стиль прыжков и третий раз в карьере стал вице-чемпионом Кубка мира, проиграв финну Никколе.

В 1991 году на чемпионате мира в итальянском Валь-ди-Фьемме австрийская сборная стала чемпионом в командном турнире на большом трамплине. Вместе с Веттори золотые медали завоевали Хайнц Куттин, Штефан Хорнгахер и Андреас Фельдер. В том же году получил Холменколленскую медаль, став всего вторым австрийцем, удостоившимся этой награды (первым в 1984 году был ещё один прыгун Армин Коглер).

На Олимпиаде 1992 года Веттори стал одним из главных героев турнира прыгунов. Он выиграл «золото» на нормальном трамплине и «серебро» на большом трамплине в командном соревновании. В личном первенстве на большом трамплине был 15-м.

Завершил карьеру в январе 1994 года, выиграв перед этим очередную бронзовую медаль мирового первенства в командном турнире.

После завершения карьеры был телевизионным комментатором, а позднее работал в австрийской федерации лыжных видов спорта. С 2010 года возглавляет отделение прыжков с трамплина и двоеборья этой федерации.

Ссылки 
 

Прыгуны с трамплина Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1984 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1988 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина